Dorothy Fay Southworth  (Prescott, 4 de abril de 1915 - Los Angeles, 5 de novembro de 2003) foi uma atriz norte-americana. Foi casada com o falecido cantor country Tex Ritter e teve um filho, o ator John Ritter, já falecido.

Filmografia parcial
 The Green Archer (seriado, 1940)
 ''White Eagle (seriado, 1941)

Ligações externas  
  

 

Fay, Dorothy